Goltermann ist der Name folgender Personen

 Georg Goltermann (1824–1898), komponierender Cellist
 Heinrich Goltermann (1823–1899), plattdeutscher Bremer Schriftsteller
 Julius Goltermann (1823–1876), komponierender Cellist
 Svenja Goltermann (* 1965), deutsche Historikerin 
 Ulrich Goltermann (1905–1986), Unternehmer aus Reutlingen, siehe Wandel & Goltermann